Статус посёлка городского типа (тадж. шаҳрак, букв. (небольшой) городок) в Таджикистане по состоянию на 1 января 2022 года имеют 61 населённый пункт.

Районы республиканского подчинения

Согдийская область

Хатлонская область

Горно-Бадахшанская АО

Бывшие пгт 
 Варзобская ГЭС — пгт с 1940-х годов. Включён в черту города Душанбе в начале 1960-х годов.
 Гиссар — пгт с 1953 года, с 1993 — город, вновь пгт с 2005 года. С 2015 года — снова город
 Исфара — пгт с 1930-х годов. Преобразован в город в 1952 году.
 Куляб — пгт с начала 1930-х годов. Преобразован в город в 1934 году.
 Курган-Тюбе — пгт с начала 1930-х годов. Преобразован в город в 1934 году.
 Нижний Пяндж — пгт с 1932 года. Преобразован в сельский населённый пункт в 1970-е годы.
 Орджоникидзеабад — пгт с 1937 года. Преобразован в город в 1965 году.
 Пастакон — пгт с 1967 года. Упразднён в конце 1980-х годов.
 Пенджикент — пгт с 1938 года. Преобразован в город в 1953 году.
 Ранг-Куль — пгт с начала 1940-х годов. Преобразован в сельский населённый пункт в около 1950 года.
 Регар — пгт с 1930-х годов. Преобразован в город в 1954 году.
 Табошар — пгт с 1937 года. Преобразован в город в 1993 году.
 Ходжент — пгт с 1950-х годов. Преобразован в город Кайраккум в 1963 году.
 Чкаловский — пгт с 1940-х годов. Преобразован в город Чкаловск в 1956 году.
 Шугноу — пгт с конца 1940-х годов. Преобразован в сельский населённый пункт в начале 1960-х годы.
 Яка-Чинарский — пгт с конца 1940-х годов. Включён в черту города Душанбе в конце 1950-х годов.

Источники

См. также 
 Города Таджикистана

Таджикистан